Lullies ist der Familienname folgender Personen:

 Hans Lullies (1898–1982), deutscher Physiologe
 Hildegard Lullies (1902–1980), deutsche Bibliothekarin
 Reinhard Lullies (1907–1986), deutscher Klassischer Archäologe